Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Daniel Elsner 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ronald Agénor (secondo turno)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Guillermo Cañas (primo turno)
 Julián Alonso (primo turno)

 Federico Browne (quarti di finale)
 Fredrik Jonsson (quarti di finale)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2000